Memoriale sovietico – memoriale situato nel quartiere Pankow a Berlino
 Memoriale sovietico – monumento a Berlino
 Memoriale sovietico – memoriale dedicato all'Armata Rossa che si trova a Berlino
 Memoriale sovietico "Retrovie - Fronte" –  monumento in bronzo e granito situato nella città di Magnitogorsk